Routis est un nom de famille notamment porté par :
 André Routis (1900-1969), boxeur français ;
 Christopher Routis (né en 1990), joueur de football français.